Бутан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в третий раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Знаменосцем команды Бутана был Джубзанг Джубзанг.

Бутан участвовал в одном виде спорта — стрельбе из лука.

Бутан представляли трое мужчин (Джубзанг Джубзанг, , ) и трое женщин (), ), )).

Самым молодым бутанским спортсменом была Пем Церинг () — 16 лет и 326 дней. 
Самым пожилым был  (41 год и 17 дней), самый пожилой из спортсменов Бутана, которые до сих пор (по состоянию до 2015 года включительно) принимали участие в Олимпиадах.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1992 год в Бутане